Gminy w USA:
 Pipe Creek (ang. Pipe Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Pipe Creek (ang. Pipe Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
Rzeki
 Pipe Creek (rzeka)